Де Леон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Де Леон, Даниель (1852—1914) — деятель американского рабочего и профсоюзного движения, политик, руководитель и идеолог Социалистической рабочей партии Америки.
 Де Леон, Карлос (1959—2020) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой весовой категории.
 де Леон, Моше (Моше бен Шем Тов де Леон или Моисей Леонский; 1250—1305) — сефардский раввин, каббалист, автор или переписчик книги Зоар.
 Де Леон, Патриция (род. 1978) — панамская актриса и фотомодель.

Составные фамилии 
 
 
 Сьеса де Леон, Педро (1518 или 1520—1554) — испанский священник и солдат, гуманист, историк, географ.
 Эрнандес де Леон, Бернардо (род. 1993) — мексиканский футболист, защитник.

Другое 
 Дом де Леон — знатный бретонский род, представители которого правили в виконтстве Леон.
 Понсе де Леон — род кастильских дворян. См. также 
 Леон (фамилия)